Annaïg Le Meur (1973) – politico francese
 Daniel Le Meur (1939) – politico francese
 Loïc Le Meur (1972) – imprenditore francese